Civita steht für:

 Civita, eine Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Civita Castellana, eine Gemeinde in der Provinz Viterbo
 Civita d’Antino, eine Gemeinde in der Provinz L’Aquila
 Civita di Bagnoregio, ein Ortsteil der Gemeinde Bagnoregio in der Provinz Viterbo

Personen:

 Roberto Civita († 2013), brasilianischer Unternehmer
 Ramiro Civita (* 1966), argentinischer Kameramann
 Tullio Levi-Civita (1873–1941), italienischer Mathematiker
 Victor Civita (1907–1990), brasilianischer Geschäftsmann, Journalist